

Patronyme 

 Willy Kanis (1984-), une coureuse cycliste et bobeuse néerlandaise ;

personnage de fiction
 Peter Kanis, un personnage de la franchise Highlander.

Pseudonyme 

 Niska Pascal Garoute, une rappeuse haïtienne.

Toponyme 

 Kanis, un village situé dans la commune néerlandaise de Woerden, dans la province d'Utrecht.

Patronyme néerlandais